Ar:

 ar — unix-утилита, создающая и модифицирующая архивы, а также извлекающая файлы из архива.
 Ar () — обозначение химического элемента аргона.
 .ar — национальный домен верхнего уровня для Аргентины.
 .
 AR — почтовый код штата Арканзас.
 AR — обозначение для огнестрельного оружия американской фирмы ArmaLite, например:
 AR-10 — автомат.
 AR-18 — автомат.
 AR-50 — снайперская винтовка.
 AR (Akuma Ronin) — Действующий клан, киберспортивная организация, в рамках игры PUBG MOBILE (Kazakhstan)
 AR (augmented reality) — Дополненная реальность
 Aspect Ratio — Соотношение сторон экрана
 Accounts receivable — Счета по задолженности; долговые счета; дебиторская задолженность

См. также